Кањада де Дураснал има више значења:

 Кањада де Дураснал, Дураснал (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада де Дураснал (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику